Жан-Поль Бельмондо — французький актор.
 Поль Бельмондо — французький автогонщик, син актора Жан-Поля Бельмондо
 Поль Бельмондо (скульптор) — французький скульптор, батько актора Жан-Поля Бельмондо
 Стефанія Бельмондо — італійська лижниця.